Diese Liste enthält alle Spiele der kanadischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele sowie in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation geführten Spiele.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kanadischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kanadischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1986 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
In den Statistiken sind auch die Spiele beim CONCACAF Women’s Championship 1993 und das Spiel gegen Martinique berücksichtigt, die von der FIFA nicht gezählt werden.

Anlässe

Gegner

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Folgende Länder kassierten ihre höchste Niederlage gegen Kanada: Haiti (1:11, zudem 0:10 gegen die USA), Jamaika (1:11), Kuba (0:12), Martinique (0:14), Puerto Rico (0:21) und Vereinigtes Königreich (0:2).

Heimspielstädte

Siehe auch 
Liste der Länderspiele der kanadischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise und Fußnoten

Quellen 
 FIFA-Statistik

Kanada
!